Qamusivik bezeichnet:
 Qamusivik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Qamusivik (Insel, bei Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qamusivik (Insel, Sarfarsuaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland